Кадуй — топоним в России:

Вологодская область 
 Кадуй — рабочий посёлок, административный центр Кадуйского района.
 Кадуй — деревня в Кадуйском районе.
 Кадуй — железнодорожная станция Октябрьской железной дороги.
 Муниципальное образование посёлок Кадуй —  городское поселение в Кадуйском районе.

Иркутская область 
 Кадуй — деревня в Нижнеудинском районе.
 Кадуй — посёлок железнодорожной станции.
 Кадуй — остановочный пункт Восточно-Сибирской железной дороги.

Реки 
 Кадуй — река в Иркутской области.
 Кадуй — река в Красноярском крае.

См. также 
 Северный Кадуй
 Южный Кадуй